А́лекс Колья́до Гетьерре́с (; 22 апреля 1999, Сабадель, Испания) — испанский футболист, полузащитник испанского клуба «Барселона», выступающий на правах аренды за клуб «Эльче».

Клубная карьера 
Кольядо родился в испанском городе Сабадель. Он присоединился к «Барселоне» в 2009 году, перейдя из академии «Эспаньола». За молодёжную команду «Барселоны» выиграл Юношескую лигу УЕФА в сезоне 2017/18, обыграв «Челси» в финале.
4 мая 2019 года Алекс дебютировал за основную команду «Барселоны» в матче против «Сельты».

8 января 2022 года Алекс дебютировал за «Гранаду» против своего родного клуба, «Барселоны».

Достижения

Командные 
«Барселона»
 Чемпион Испании: 2018/19
 Победитель Юношеской лиги УЕФА: 2017/18

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Барселоны» 
 Профиль на сайте Transfermarkt

Футболисты Испании
Игроки ФК «Барселона Атлетик»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Гранада»
Игроки ФК «Эльче»